Harry Houdini – ungarsk-amerikansk udbryderkonge og tryllekunstner.

Houdini kan også henvise til:

Personer 
 Bess Houdini – (1876–1943), Harry Houdinis assistant og hustru

Film og tv 
 Houdini (film) – amerikansk biografisk film fra 1953
 Houdini (miniserie) – tv-miniserie om Harry Houdini fra 2014

Musik 
 Houdini (album) – af The Melvins fra 1993